Епархия Императриса () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Императрис, Бразилия. Епархия Императриса входит в митрополию Сан-Луиш-до-Мараньяна. Кафедральным собором епархии Императриса является церковь Пресвятой Девы Марии Фатимской.

История 
27 июня 1987 года Римский папа Иоанн Павел II издал буллу «Quae maiori Christifidelium», которой учредил епархию Императриса, выделив её из епархии Каролины.

Ординарии епархии 
 епископ Affonso Felippe Gregory (1987—2005)
 епископ Gilberto Pastana de Oliveira (2005 — по настоящее время)

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Булла  Quae maiori Christifidelium

Ссылки 
 Информация 

Католические епархии Бразилии